Волейбольный турнир II летней Спартакиады народов СССР 1959 года был проведён с 6 по 15 августа 1959 года в Москве на центральном стадионе «Динамо».

Соревнования также имели статус XXII чемпионата СССР по волейболу.

В мужском турнире приняли участие 15 сборных команд из всех союзных республик, а также сборные Москвы и Ленинграда.

Соревнования проводились в два этапа — предварительный и финальный.

Победы на II Спартакиаде добились ленинградские волейболисты, основу которых составляли игроки местного «Спартака». Москвичи уступили в личной встрече чемпиону со счётом 0:3 и остались вторыми. Бронзу неожиданно завоевали азербайджанские волейболисты, оставив без медалей сильную украинскую команду.

Предварительный этап 
17 команд были разбиты на три подгруппы, внутри которых провели турнир по круговой системе. Два победителя групп выходили в финальный турнир за 1—6-е места, команды, занявшие третье и четвёртое место — в турнир за 7—12-е места, остальные — в турнир за 13—17-е места.

Подгруппа «А»

Подгруппа «Б»

Подгруппа «В»

Финальный этап

За 1—6-е места

За 7—12-е места

За 13—17-е места

Призёры 
 РСФСР (Ленинград): Владимир Андреев, Юрий Арошидзе, В. Артамонов, Владимир Астафьев, Геннадий Гайковой, В. Перцев, Вячеслав Платонов, Ю. Сотский, Юрий Худяков, Александр Цымлов, Марат Шаблыгин. Тренер — Николай Михеев.

 РСФСР (Москва): Юрис Асс, Николай Буробин, Дмитрий Воскобойников, Сергей Гаврилов, Виталий Коваленко, Владимир Куринный, Валентин Литягин, Георгий Мондзолевский, Нил Фасахов, Юрий Чесноков, Семён Щербаков. Тренер — Владимир Щагин.

 АзССР: Я. Аббасов, Октай Агаев, Гасан Алекперов, Вадим Бусалаев, А. Зарбалиев, Хайям Зульфугаров, Анатолий Макагонов, Ф. Рзаев, Тельман Сафаров, Р. Хисметов, Роман Эдельман. Тренер — И. Киблицкий.

Список 24 лучших волейболистов СССР 
С 1959 года по итогам сезона Федерация волейбола СССР ежегодно утверждает официальные списки 24 лучших волейболистов СССР. Спортсмены указываются в алфавитном порядке.
Октай Агаев («Буревестник» Баку); 
Владимир Андреев («Спартак» Ленинград); 
Юрий Арошидзе («Спартак» Ленинград); 
Юрис Асе («Динамо» Москва); 
Владимир Астафьев (СКВО Ленинград);
Иван Бугаенков («Даугава» Рига); 
Николай Буробин (ЦСК МО Москва); 
Дмитрий Воскобойников («Буревестник» Москва); 
Геннадий Гайковой (СКВО Ленинград);
Виктор Герасимов («Метрострой» Москва); 
Р. Исмагилов («Труд» Свердловск); 
Виталий Коваленко (ЦСК МО Москва); 
Владимир Куринный («Динамо» Москва); 
Эдуард Либиньш (СКВО Рига); 
Валентин Литягин («Буревестник» Москва); 
Георгий Мондзолевский (ЦСК МО Москва);
Юрий Поярков («Буревестник» Харьков); 
В. Рыжов («Метрострой» Москва); 
Эдуард Унгурс («Буревестник» Одесса);
Нил Фасахов (ЦСК МО Москва); 
Юрий Худяков («Спартак» Ленинград); 
Юрий Чесноков (ЦСК МО Москва),
Марат Шаблыгин («Спартак» Ленинград);
Евгений Яковлев («Динамо» Москва).

Литература 
  
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

См. также 
 Летняя Спартакиада народов СССР 1959

Летняя Спартакиада народов СССР 1959
Волейбол на Спартакиадах народов СССР
1959 год в волейболе
Волейбол в Москве